Jean Marot (1450-1526), poeta francese;
Clément Marot (1496-1544), poeta francese, figlio del precedente;
Michel Marot, poeta francese del XVI secolo, figlio del precedente;
Jean Marot (1619-1679), architetto francese;
Daniel Marot (1663-1752), architetto francese;
Michel Marot (1926-), architetto francese;
Péter Marót (1945-), schermidore ungherese;
Louis Marot, navigatore francese;
Tony Marot, doppiatore francese, voce di Tom Welling.